Les Œuvres de Jacques Hadamard sont un recueil publié en quatre tomes en 1968 par les éditions du CNRS et regroupant un certain nombre des travaux scientifiques du mathématicien Jacques Hadamard (1865-1963).

Contenu 
Ce recueil est publié par le Service des publications du Centre national de la recherche scientifique, grâce aux divers éditeurs qui ont accepté la reproduction de leurs publications.

Le travail de rassemblement des œuvres a été dirigé par les mathématiciens Maurice Fréchet, Paul Lévy et Szolem Mandelbrojt. 

Ce recueil est assez dense et présente un grand nombre des publications de l'auteur. Il n'est pas exhaustif, mais comporte à la fin de l'ouvrage la liste complète des œuvres de l'auteur.

Édition 
Le recueil est publié par les Éditions du Centre national de la recherche scientifique à Paris en 1968.

Ordre de présentation des travaux 
Dans chaque volume, les travaux sont groupés par sujet. Chaque tome contient une table des matières du volume, et le dernier tome se termine par une bibliographie exhaustive de l'œuvre du savant.

Diffusion, disponibilité 
Le recueil a été publié en 1968. Il est relié. L'édition est épuisée chez l'éditeur.

Jacques Hadamard (1865-1963) 
 Né à Versailles le .
 Élève de l'École normale supérieure (1884-1888).
 Professeur au Lycée Buffon (1890-1893).
 Docteur ès sciences (1892).
 Maître de conférences à la Faculté des sciences de Bordeaux (1893-1897).
 Maître de conférences à la Faculté des sciences de Paris (1897-1909).
 Professeur au Collège de France (1909-1937).
 Professeur à l'École polytechnique (1912-1937).
 Professeur à l'École centrale (1920-1937).
 Membre de l'Académie des sciences (1912).
 Membre correspondant (ou associé étranger) de nombreuses académies des sciences étrangères.
 Docteur honoris causa d'un grand nombre d'universités étrangères.
 Décédé le .

Avertissement 

"L'édition des Œuvres de Jacques Hadamard, que nous présentons aujourd'hui, comprend tous ses mémoires originaux, à l'exception de ceux, généralement écrits en langue étrangère, dont une version peu différente avait été retenue par nous. On n'y trouvera ni les volumes parus en librairie, ni les exposés écrits dans un but de vulgarisation ou de pédagogie élémentaire, ni, en principe, les notes dont les résultats ont été développés dans les mémoires reproduits. Toutefois, nous avons cru devoir conserver quelques notes aux comptes-rendus de l'Académie des Sciences qui, tout en ayant été reprises d'une manière détaillée dans des mémoires d'une importance capitale, offrent un caractère historique indéniable. Les travaux sont groupés en quatre volumes, dont la matière peut se résumer comme suit:  
 Volume 1: Fonctions analytiques. Théorie des nombres. Variables réelles. Fonctionnelles. Équations intégrales ;
 Volume 2: Calcul des variations. Géométrie. Analysis situs. Surfaces à courbure négative ;
 Volume 3: Équations différentielles. Équations aux dérivées partielles ;
 Volume 4: Mécanique. Divers.
Dans chaque volume, les travaux sont groupés par sujets; et, pour chaque sujet, par ordre chronologique. À la fin du volume est placée la liste des publications qu'il contient. Le quatrième volume se termine par une bibliographie générale chronologique de toutes les œuvres d'Hadamard. Celles qui ne sont pas reproduites ici sont suivies d'un astérisque. L'édition est faite par reproduction photographique des originaux ou du volume de Selecta offert au Maître par ses collègues et ses disciples à l'occasion de son Jubilé. Nous remercions le service des publications du CNRS dont l'effort constant a permis la réalisation de ce recueil."
 .
 Szolem Mandelbrojt.

Table des matières du tome I 
 Fonctions analytiques. Généralisations.
 Sur le rayon de convergence des séries ordonnées suivant les puissances d'une variable  
 Essai sur l'étude des fonctions données par leur développement de Taylor
 Théorème sur les séries entières  
 Etude sur les propriétés des fonctions entières et en particulier d'une fonction considérée par Riemann
 Sur les fonctions entières
 Sur les fonctions entières 
 Sur l'expression du produit 1.2.3...(n-1) par une fonction entière 
 Sur les fonctions entières 
 Sur un théorème fondamental de la théorie des fonctions analytiques de plusieurs variables
 Sur la théorie des fonctions entières 
 Sulle funzioni intere di genere finito 
 Sur la généralisation de la notion de fonction analytique 
 On quasi-analytic functions
 Observations sur la note de M. Mandelbrojt 

 Théorie des nombres. Séries de Dirichlet. Déterminants.
 Sur les zéros de la fonction Zeta(s) de Riemann 
 Sur la fonction Zeta(s) 
 Sur la distribution des zéros de la fonction Zeta(s) et ses conséquences arithmétiques  
 Sur les séries de Dirichlet  
 Sur les séries de la forme Sigma(a(n)*exp(-lambda(n)*z)) 
 Sur les séries de Dirichlet  
 Rectification à la note « Sur les séries de Dirichlet » 
 Sur une propriété fonctionnelle de la fonction Zeta(s) de Riemann
 Sur une série entière en relation avec le dernier théorème de Fermat 
 Une propriété de la fonction Zeta(s) et des séries de Dirichet 
 Sur le module maximum que puisse atteindre un déterminant
 Résolution d'une question relative aux déterminants  

 Variables réelles. Fonctions, séries, ensembles.
 Sur les caractères de convergence des séries à termes positifs et sur les fonctions indéfiniment croissantes 
 Sur les éléments infinitésimaux du second ordre dans les transformations ponctuelles 
 Mémoire sur l'élimination 
 Sur certaines applications possibles de la théorie des ensembles 
 Sur les conditions de décomposition des formes 
 Deux théorèmes d'Abel sur la convergence des séries
 Cinq lettres sur la théorie des ensembles 
 Sur les transformations ponctuelles 
 Sur l'expression asymptotique de la fonction de Bessel
 Sur la série de Stirling 
 Sur le module maximum d'une fonction et de ses dérivées  
 Sur les correspondances ponctuelles 
 Démonstration directe d'un théorème de Poincaré sur les périodes des intégrales abéliennes, attachées à une courbe algébrique qui satisfait à une équation différentielle linéaire  
 Sur le calcul approché des intégrales définies   
 On ordinary restrited extrema in connection with point transformations     

 Fonctionnelles. Equations intégrales.
 Sur les dérivées des fonctions de lignes   
 Sur les opérations fonctionnelles
 Itération des noyaux infinis dans le cas des intégrales doubles  
 Propriétés de la résolvante de l'équation de Fredholm   
 Observations au sujet d'une note de M. Paul Lévy 
 Sur certaines solutions d'une équation aux dérivées fonctionnelles 
 Le développement et le rôle scientifique du calcul fonctionnel 
 Les fonctions de classe supérieure dans l'équation de Volterra

Table des matières du tome II 
 Calcul des variations.
 Sur une question de calcul des variations 
 Sur quelques questions de calcul des variations 
 Sur une méthode de calcul des variations  
 Sur la variation des intégrales doubles
 Sur quelques questions de calcul des variations 
 Mémoire sur le problème d'analyse relatif à des plaques élastiques encastrées 
 Supplément. Existence de la fonction Gamma pour le plan sectionné
 Sur certaines particularités de calcul des variations
 La construction de Weierstrass et l'existence de l'extremum dans le problème isopérimétrique 
 Calcul des variations et différentiation des intégrales 

 Géométrie. Analysis situs. Surfaces à courbure négative.
 Recherche de surfaces anallagmatiques par rapport à une infinité de pôles d'inversion 
 Sur une congruence remarquable et sur un problème fonctionnel qui s'y rattache
 Sur la forme des lignes géodésiques à l'infini et sur les géodésiques des surfaces réglées du second ordre 
 Les surfaces à courbures opposées et leurs lignes géodésiques 
 Sur certaines surfaces minima 
 Sur les surfaces à courbure positive 
 Sur les points doubles des contours fermés 
 Sur les réseaux de coniques 
 Sur les éléments linéaires à plusieurs dimensions
 Sur la théorie des coniques
 La géométrie de situation et son rôle en mathématiques 
 Notions élémentaires sur la géométrie de situation   
 Sur les lignes géodésiques, à propos de la récente note de M. Drach 
 Sur quelques applications de l'indice de Kronecker 
 Points-pinces, arêtes de rebroussement et représentation paramétrique des surfaces 
 Sur les points doubles des lieux géométriques et sur la construction par régions
 Sur une formule déduite de la théorie des cubiques
 Récents progrès de la géométrie anallagmatique 
 Sur la géométrie anallagmatique (addition à l'article précédent) 
 À propos de géométrie anallagmatique
 Sur les arêtes de rebroussement de certaines enveloppes 
 Les développables circonscrites à la sphère 
 La caustique des enveloppes à deux paramètres 
 A known problem of geometry and its cases of indetermination 
 On the three-cusped hypocycloid

Table des matières du tome III 
 Equations différentielles. 
 Sur une forme de l'intégrale de l'équation d'Euler 
 Sur les intégrales d'un système d'équations différentielles ordinaires, considérées comme fonctions des données initiales 
 Sur l'itération et les solutions asymptotiques des équations différentielles 
 Sur une classe d'équations différentielles 
 Problème topologique sur les équations différentielles   
 Remarque sur l'intégration approchée des équations différentielles 
 Sur certains systèmes d'équations aux différentielles totales  

 Équations aux dérivées partielles et hydrodynamique.
 Quelques propriétés des fonctions de Green 
 Relation entre les solutions des équations aux dérivées partielles des types parabolique et hyperbolique 
 Sur l'intégrale résiduelle 
 Sur les équations aux dérivées partielles à caractéristiques réelles
 Sur la propagation des ondes 
 Sur les problèmes aux dérivées partielles et leur signification physique 
 Sur les glissements dans les fluides   
 Sur les glissements dans les fluides (Note complémentaire) 
 Sur les équations aux dérivées partielles linéaires du second ordre
 Sur un problème mixte aux dérivées partielles
 Résolution d'un problème aux limites, pour les équations linéaires du type hyperbolique   
 Sur les données aux limites dans les équations aux dérivées partielles de la physique mathématique
 Sur les solutions fondamentales des équations linéaires aux dérivées partielles 
 Recherches sur les solutions fondamentales et l'intégration des équations linéaires aux dérivées partielles 
 Recherches sur les solutions fondamentales et l'intégration des équations linéaires aux dérivées partielles (deuxième Mémoire)
 Sur les équations linéaires aux dérivées partielles
 Sur les caractéristiques des systèmes aux dérivées partielles 
 Sur le principe de Dirichlet 
 Théorie des équations aux dérivées partielles linéaires hyperboliques et du problème de Cauchy 
 Sur certains cas intéressants du problème biharmonique 
 Sur les ondes liquides 
 Sur les ondes liquides (deuxième Note) 
 Sur la solution fondamentale des équations aux dérivées partielles du type parabolique 
 Mouvement permanent lent de sphère liquide et visqueuse dans un liquide visqueux
 Sur une question relative aux liquides visqueux (Note rectificative) 
 Sur les ondes liquides 
 Remarques sur l'intégralité résiduelle 
 La solution élémentaire des équations aux dérivées partielles linéaires hyperboliques non analytiques 
 Sur la solution élémentaire des équations linéaires aux dérivées partielles et sur les propriétés des géodésiques 
 Sur le problème mixte pour les équations linéaires aux dérivées partielles 
 Sur les tourbillons et les surfaces de glissements des fluides 
 Le principe de Huyghens
 Principe de Huygens et prolongement analytique 
 Le principe de Huygens dans le cas de quatre variables indépendantes 
 Quelques cas d'impossibilité du problème de Cauchy 
 Le principe de Huygens pour les équations à trois variables indépendantes 
 Remarques géométriques sur les enveloppes et la propagation des ondes 
 Sur la théorie des équations aux dérivées partielles du premier ordre 
 La propagation des ondes et les caustiques 
 Sur les équations aux dérivées partielles d'ordre supérieur 
 Propriétés d'une équation linéaire aux dérivées partielles du quatrième ordre 
 Le cas simple de diffusion des ondes 
 Équations aux dérivées partielles. Les conditions définies en général. Le cas hyperbolique. 
 Le problème de Dirichlet pour les équations hyperboliques 
 The problem of diffusion of waves 
 Le problème de Dirichlet dans le cas hyperbolique 
 On the Dirichlet problem for the hyperbolic case
 Remarques sur le cas parabolique des équations aux dérivées partielles 
 Sur le cas anormal du problème de Cauchy pour l'équation des ondes
 Équations du type parabolique dépourvues de solutions
 Extension à l'équation de la chaleur d'un théorème de A. Harnack 
 Sur le théorème de A. Harnack

Table des matières du tome IV 
 Mécanique.
 Sur la précision dans le mouvement d'un corps pesant de révolution fixé par un point de son axe
 Sur la stabilité des rotations dans le mouvement d'un corps pesant autour d'un point fixe
 Sur les mouvements de roulement
 Une propriété des mouvements sur une surface
 Sur certaines propriétés des trajectoires en dynamique
 Sur les principes fondamentaux de la mécanique
 Sur l'équilibre des plaques circulaires libres ou appuyées et celui de la sphère isotrope
 La théorie des plaques élastiques planes
 Sur un problème de cinématique navale
 Sur les trajectoires de Liouville
 Sur un mémoire de M. Sundman
 L'homogénéité en mécanique

 Biographies scientifiques.
 L'œuvre mathématique de Poincaré
 Henri Poincaré et le problème des trois corps
 Émile Picard
 Célébration du deuxième centenaire de la naissance de Laplace

 Probabilités.
 Sur le battage des cartes
 Sur le battage des cartes et ses relations avec la mécanique statistique
 Sur les opérations itérées en calcul des probabilités
 Sur les probabilités discontinues des événements en chaîne

 Algèbre.
 Sur l'élimination
 Sur la démonstration d'un théorème d'algèbre
 La non-résolubilité de l'équation du cinquième degré
 La non-résolubilité de l'équation du cinquième degré (suite)

 Logique.
 Note sur l'induction et la généralisation en mathématiques
 Réflexion sur la méthode heuristique
 La logistique et la notion de nombre entier
 La logistique et l'induction complète. La notion de correspondance.
 Les axiomes du calcul des probabilités
 La géométrie non-euclidienne et les définitions axiomatiques

 Enseignement, histoire des mathématiques.
 Sur les notions d'aire et de volume
 Sur la méthode en géométrie
 Sur la mise en équation des problèmes de mécanique
 Sur l'élimination entre équations différentielles
 À propos d'enseignement secondaire
 À propos du nouveau programme de mathématiques spéciales
 Sur la théorie des séries entières
 Quelques remarques sur l'enseignement de la mécanique
 Sur certaines questions de calcul intégral
 Le calcul fonctionnel
 Sur des questions d'histoire des sciences. La naissance du calcul infinitésimal.

Autres travaux, non publiés dans les œuvres complètes 
Jacques Hadamard est aussi l'auteur des travaux suivants, dont les dates de publication vont de 1884 à 1964:
 Sur le limaçon de Pascal
 Sur l'hypocycloïde à trois rebroussements
 Sur l'hypocycloïde à trois rebroussements
 Sur la recherche des discontinuités polaires
 Sur les fonctions entières de la forme exp(G(x))
 Sur les caractères de convergence des séries à termes positifs
 Remarque sur les rayons de courbure des roulettes
 Sur les mouvements de roulement
 Sur le théorème de Jacobi relatif au mouvement d'un corps pesant de révolution fixé par un point de son axe
 Sur le tautochronisme
 Une propriété des mouvements sur une surface
 Sur l'instabilité de l'équilibre
 Sur les lignes géodésiques des surfaces spirales et les équations différentielles qui s'y rapportent
 Sur la décomposition de deux figures géométriques équivalentes en un nombre fini d'éléments superposables chacun à chacun
 Sur les lignes géodésiques des surfaces à courbures opposées
 Théorème sur les séries entières
 Sur les conditions de décomposition d'une forme ternaire
 Sur les séries entières
 Sur les lignes géodésiques
 Sur les lignes géodésiques des surfaces à courbures opposées
 Sur les lignes géodésiques
 Sur une surface à courbures opposées
 Sur la généralisation du théorème de Guldin
 Sur la courbure dans les espaces à plus de deux dimensions
 Sur la forme de l'espace
 Les variants intégraux et l'optique
 Sur le billard non euclidien
 Leçons de géométrie élémentaire (Géométrie plane)
 La série de Taylor et son prolongement analytique
 Leçons de géométrie élémentaire (Géométrie dans l'espace)
 La bosse des mathématiques
 Sur une condition qu'on peut imposer à une surface
 Compte-rendu de Larmor, "Aether and matter"
 Compte-rendu d'Émile Bouvier, "La méthode mathématique en économie politique"
 Leçons sur la propagation des ondes et les équations de l'hydrodynamique
 Les sciences dans l'enseignement secondaire
 Sur un point de la théorie des percussions
 Remarque au sujet d'une note de 
 À propos d'enseignement
 La théorie des ensembles
 Sur un théorème de William Fogg Osgood, relatif au calcul des variations
 Sur les transformations planes
 Compte-rendu de "Elementary principles in statistical mechanics" de Gibbs
 Les problèmes aux limites dans la théorie des équations aux dérivées partielles
 Les principes de la théorie des ensembles
 Sur l'interprétation théorique des raies spectrales
 Les paradoxes de la théorie des ensembles
 Détermination d'un champ électrique
 Leçons sur le calcul des variations
 Sur l'inégalité à laquelle satisfont les variations de la fonction de Green quand on passe d'un contour à un contour voisin
 Sur les propriétés des fonctions de Green dans le plan
 Propriétés générales des corps et domaines algébriques
 Maurice Lévy
 Four lectures of mathematics
 Sur les variations unilatérales et les principes du calcul des variations
 Sur les extrémales du problème isopérimétrique dans les cas des intégrales doubles
 Sur la loi d'inertie des formes quadratiques
 Propositions transcendantes de la théorie des nombres
 Observations à propos de la communication de M. Borel "Remarque sur la théorie des résonateurs"
 Observations à propos d'une note de M. Bouligand
 L'infini mathématique et la réalité
 Recherche du balourd dynamique des obus
 Rapport sur les travaux examinés et retenus par la commission de balistique de l'Académie des sciences
 On some topics connected with linear partial differential equations
 Sur la comparaison des problèmes aux limites pour les deux principaux types d'équations aux dérivées partielles 
 Lectures on Cauchy's problem in linear partial differential equations
 L'enseignement secondaire et l'esprit scientifique
 Einstein en France
 À propos des notions d'homogénéité et de dimension
 Sur un théorème de géométrie élémentaire
 Sur la fonction harmonique la plus voisine d'une fonction donnée
 Sur une question de calcul des probabilités
 The early scientific work of Henri Poincaré
 La notion de différentielle dans l'enseignement
 Poincaré i la teoria de la ecuations differentials
 La réforme de l'enseignement secondaire
 La pensée française dans l'évolution des sciences exactes
 Quelques conséquences analytiques du principe de Huyghens
 Sobre la representacion grafica de l'espacio de quatro dimensiones
 Comment je n'ai pas découvert la relativité
 Le développement de la notion de fonction
 Itération et fonctions quasi-analytiques
 Sobre un tipo de ecuaciones intégrales singulares
 Sur les équations intégrables par la méthode de Laplace
 Préface de Gonseth, "Les fondements des mathématiques"
 Cours d'analyse de l'École polytechnique
 La série de Taylor et son prolongement analytique
 Sur les éléments riemanniens et le déplacement parallèle
 L'œuvre de Duhem sous son aspect mathématique
 Observations sur une note de Bohuslav Hostinský
 Sur le principe ergodique
 Deux exercices de mécanique
 À propos de géométrie anallagmatique
 Les méthodes d'enseignement des sciences expérimentales
 Huyghensuv princip
 Analyse du livre de Landau "Vorlesungen über Zahlentheorie"
 La physique et la culture générale
 La question de la physique
 Un nouveau pas à faire dans la voie de la paix: conventions scolaires
 Équations aux dérivées partielles et fonctions de variables réelles
 Cours d'analyse de l'École polytechnique
 Parlons culture générale
 Formation ou déformation intellectuelle
 Une culture qu'il ne faudrait pas détruire
 La question de la physique
 Multiplication et division
 Réponse à une enquête sur l'histoire des sciences dans l'enseignement
 Coordination d'enseignements
 Le problème de Cauchy et les équations aux dérivées partielles linéaires hyperboliques
 Painlevé, le savant
 Sur un résultat dû à Perron relatif aux équations algébriques
 Sur une question relative aux congruences de sphères 
 L'œuvre scientifique de Paul Painlevé
 Un terme à effacer de l'enseignement mathématique, "effectuer"
 Réponse à l'enquête sur les bases de l'enseignement mathématique
 Préface au livre de Hasse "Uber Gewisse Ideale in einer Einfachen Algebra"
 Observations au sujet de la note de M. Mursi
 Polynômes linéaires adjoints
 Réponse à l'enquête sur l'enseignement des mathématiques
 La théorie des équations du premier degré
 Extrait d'une lettre à 
 La notion de différentielle dans l'enseignement
 Sur les caustiques des enveloppes à deux paramètres
 Observations sur la note de Marc Krasner et Britt Ranulac
 Observations sur les notes précédentes de Jean-Louis Destouches et A. Appert
 La science mathématique
 Les mathématiques dans l'encyclopédie française
 Les diverses formes et les diverses étapes de l'esprit scientifique
 La science et le monde moderne
 Two works on iteration and related questions 
 The psychology of invention in the mathematical field
 Obituary: George David Birkhoff
 Problèmes à apparence difficile 
 Observation sur la note de M. Bureau
 Newton and the infinitesimal calculus
 Équations aux dérivées partielles et les fonctions de variables réelles
 La géométrie non-euclidienne dans la théorie des fonctions automorphes
 Lectures on Cauchy's problem in linear partial differential equations
 Histoire des sciences et psychologie de l'invention
 An essay on the psychology of invention in the mathematical field
 Histoire de la science et la psychologie de l'invention
 Le centenaire de Henri Poincaré
 De la Renaissance à l'époque actuelle: deux conceptions opposées
 Essai sur la psychologie de l'invention dans le domaine mathématique
 La théorie des équations aux dérivées partielles (traduction chinoise)

Bibliographie 
 Œuvres de Jacques Hadamard, 4 tomes, Éditions du CNRS, Paris, 2296 pages, 1968.
 Essai sur la psychologie de l'invention dans le domaine mathématique, A. Blanchard (1959), Gauthier-Villars (1975), J. Gabay (2007).

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes 
 Ouvrage sur CNRS Éditions: Œuvres de Jacques Hadamard.
 Ouvrage sur Google Books: Œuvres de Jacques Hadamard. 

Hadamard, Jacques
Mathématiques en France
Livre paru en 1968